Fine del gioco – raccolta di racconti scritti da Julio Cortázar
 Fine del gioco – romanzo scritto da Nick Shadow

Pagine correlate 
La fine del gioco